6-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 5 октября 1952 года на арене «Детройт Олимпиа», домашней для клуба «Детройт Ред Уингз».

Во второй и последний раз матч всех звёзд был проведён между первой и второй командами звёзд. После игры, закончившейся второй год подряд ничьей, на этот раз со счётом 1:1, было решено вернуться к старому формату проведения матчей звёзд, когда встречаются обладатель Кубка Стэнли и сборная «Звёзд НХЛ».

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока
Примечания

Статистика матча

Ссылки 
 
 6-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1952/53

Сезоны НХЛ
1952 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ
Спортивные соревнования в Детройте